El Golfo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Golfo, Mexiko, Chiapas, Pijijiapan,

Spanien 

 El Golfo, Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar